Nordmalingstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nordmalingstjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (9,27 ha)
Nordmalingstjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn